Mampong kann sich beziehen auf:
 eine Stadt in der Ashanti Region Ghanas, siehe Mampong (Ashanti Region)
 den Distrikt, dessen Hauptstadt diese Stadt ist, siehe Mampong Municipal District (früher Sekyere West District)
 ein Bistum mit Sitz dort, siehe Bistum Konongo-Mampong
 ein Vorort von Kumasi, siehe Asokore Mampong
 einen Ort in der Akwapim-Region von Ghana, siehe Mampong (Akwapim)
 eine Bergkette in der Ashanti-Region, siehe Mampong-Bergkette